

Persone
 Alessandro Calandrelli (1805-1888), politico e militare italiano
 Alexander Calandrelli (1834-1903), scultore tedesco
 Giuseppe Calandrelli (1749-1827), astronomo e matematico italiano

Altro
 8269 Calandrelli, asteroide della fascia principale